Cette page présente le bilan saison par saison de l'équipe féminine du RSC Anderlecht

Saison par saison

Notes

 ¹ Championnat Provincial: de 1971 à 1973, le Championnat de Belgique était organisé en championnats provinciaux avec, pour désigner le champion, un tour final national.
 ² Championnat à 13 équipes
 ³ Championnat à 12 équipes à la suite du forfait général d'Ans FC
 ⁴ Création de la Coupe de Belgique
 ⁵ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ⁶ Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk
 ⁷ BeNe Ligue Rouge
 ⁸ BeNe Ligue
 ¹⁰ Super League phase régulière
 ¹¹ Super League play-offs 1
 ¹² Super League

Statistiques

Championnat de Belgique
 Au total, en D1, le RSC Anderlecht a pris part à 41 saisons, disputé 1052 rencontres, remporté 1754 points, gagné 647 fois, fait match nul 173 fois, perdu 206 fois, inscrit 2696 buts et en a encaissé 1030.
 1: 4 fois 
 2: 10 fois
 3: 8 fois
 4: 7 fois
 5: 4 fois
 Top 3: 22 fois dont 8 fois consécutives
 Top 5: 34 fois dont 15 fois consécutives

BeNe Ligue
 Le RSC Anderlecht a joué 3 saisons, disputé 78 rencontres, remporté 99 points, gagné 28 fois, fait match nul 15 fois, perdu 35 fois, inscrit 133 buts et en a encaissé 143.
 1: -
 2: -
 3: -
 4: -
 5: -
 Top 3: -
 Top 5: -

Super League
 Le RSC Anderlecht  a joué 3 saisons, disputé 70 rencontres, remporté 160 points, gagné 50 fois, fait match nul 10 fois, perdu 10 fois, inscrit 208 buts et en a encaissé 58.
  : 1 fois
  : 1 fois
  : 1 fois
 Top 3 : 3 fois

Articles connexes 

 RSC Anderlecht
 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Coupe de Belgique
 Supercoupe de Belgique
 BeNe Ligue
 Super League

Liens externes 

  Site officiel

R.S.C Anderlecht
Royal Sporting Club Anderlecht